Crash Landing — посмертный студийный альбом Джимми Хендрикса, выпущенный в 1975 году.

Об альбоме 

Crash Landing — восьмой студийный альбом Джимми Хендрикса, выпущенный в марте 1975 года в США и в августе того же года в Великобритании. Это был пятый студийный альбом Хендрикса, который вышел после его смерти. Впервые менеджером выступил Алан Дуглас.

Большинство треков на Crash Landing написаны Джими Хендриксом в последние дни жизни. В это время музыкант много времени проводил в студии. Большинство песен, которые вошли в этот альбом, не были закончены до конца при жизни Джими.

Выход этого альбома повлек за собой ряд конфликтов. Многие были недовольны тем, что в записи пластинки принимали участие люди, совершенно не знавшие великого музыканта. В этом винили нового менеджера Дугласа. Он внёс свои изменения в сырые наброски музыканта. Фанаты и критики были огорчены, узнав, что Дуглас записал себя соавтором 5 из 8 песен на альбоме. Несмотря на все это, альбом достиг пятой в США и 35 в Великобритании позиции в хит-парадах.

Список композиций

Участники записи 
Джими Хендрикс - гитара, вокал
Бадди Майлз - ударные на 1,6 треке
Билли Кокс - бас-гитара на 1,6,8 треке
Ноэль Реддинг - бэк вокал на 7 треке
Юма Султан - перкуссия на 1 треке
Приглашёные музыканты сделавшие добавление материала в 1975 году
Джимми Мауллен-перкуссия(1,3,5,6,7,8)
Джефф Миронов-акомпонирующая гитара(2,3,4,5,7)
Алан Шварцберг-ударные(2,3,4,5,7,8)
Боб Баббит-бас(2,3,4,5,7)
Линда Новембер-бэк-вокал(3)
Вивиан Черри-бэк-вокал(3)
Барбара Месси-бэк-вокал(3)

Примечания

Ссылки 
 Crash Landing на discogs.com 

Альбомы 1975 года
Альбомы Джими Хендрикса